Manfred Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Manfred Township (Minnesota)
 Manfred Township (North Dakota)